Escobedo ist der Name folgender geographischen Objekte in Mexiko:
 Escobedo (Coahuila), Ort in Coahuila
 Ciudad General Escobedo, Stadt in Nuevo León
 Municipio Escobedo, Municipio in Coahuila

Escobedo ist der Name folgender geographischen Objekte in Spanien:
 Escobedo (Villafufre), Ort im Municipio Villafufre
 Escobedo de Camargo, Ort im Municipio Camargo

Escobedo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Acevedo Escobedo (1909–1985), mexikanischer Schriftsteller
 Bartholomeo de Escobedo (1515–1563), spanischer Komponist
 Carlos Escobedo (* 1975), spanischer Rockmusiker
 Eduardo Ramos Escobedo (* 1949), mexikanischer Fußballspieler, siehe Eduardo Ramos (Fußballspieler)
 Ernesto Escobedo (* 1996), mexikanisch-US-amerikanischer Tennisspieler
 Federico Valerio Escobedo (* 1962), mexikanischer Fußballtorhüter
 Frida Escobedo (* 1979), mexikanische Architektin
 Gaspar Jiménez Escobedo, exilkubanischer "anti-Castro"-Terrorist und Mitbegründer der Coordination of United Revolutionary Organizations
 Helen Escobedo (1934–2010), mexikanische Bildhauerin
 Jesús Escobedo (1918–1978), mexikanischer Künstler
 Jorge Escobedo, spanischer Jurist und Kolonialverwalter
 José Arturo Cepeda Escobedo (* 1969), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Detroit
 Luis Alberto Escobedo (* 1962), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mariano Escobedo (Begriffsklärung)